

Codici 
 DGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Douglas Douglas Municipal (Stati Uniti)

Altro 
 DGL – targa automobilistica del Distretto di Głogów (Polonia)